Jaguaruana kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jaguaruana (kommun), Ceará, 
 Jaguaruana (ort), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar